

Sciences humaines 
Hexis est un terme utilisé en sociologie ; voir Habitus.
ἕξις est un terme de la philosophie aristotélicienne ; voir Catégories.

Informatique 
Hexis est un jeu conçu par la société américaine FirmTools.
Hexis est un personnage dans le jeu Heroes of Might and Magic IV: The Gathering Storm.

Industrie 
Hexis est une marque déposée utilisée par Hexis S.A. basé à Frontignan (France).
Hexis AG est une filiale du groupe Sulzer AG basé à Winterthour (Suisse).

Ne pas confondre avec Hexisea, une plante de la famille des orchidées.